Pobrđani (Čazma)
 Pobrđani (Sunja)